Tjörnes bezeichnet geografische Objekte im Norden Islands: 
 Tjörnes (Gemeinde)
 Tjörnes (Halbinsel)